Zanden ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Luiten van Zanden (* 1955), niederländischer Wirtschaftshistoriker
 Tim van der Zanden (* 1984), niederländischer Radsportler